Le mot volant possède plusieurs significations.
 en mécanique, un volant est un dispositif généralement de forme circulaire, permettant la mise en rotation d'un axe, avec un effet de levier ; c'est une évolution de la manivelle. En particulier, le terme peut désigner :
 un volant directionnel, le dispositif d'un véhicule automobile permettant à son conducteur de contrôler la direction ;
 un volant d'inertie, ou volant moteur, une masse mobile entraînée par une force motrice dans un mouvement rotatif ;
 un dispositif permettant d'actionner un mécanisme (par exemple volant d'ouverture ou de fermeture d'une vanne) ;
 en sport, un volant est un projectile utilisé pour jouer au badminton ;
 en aviation, le volant est une variante de manche à balai qui peut être saisi à deux mains ;
 dans l'industrie, un volant de stock est un stock assurant l'approvisionnement régulier d'un processus industriel ou commercial ;
 en textile, un volant est une bande de tissu froncé servant d'ornement à un vêtement, un rideau, ou toute autre pièce de tissu ;
 Volant est également un patronyme français.

 en agriculture, un volant est une grande faucille

Toponymes 
Volant, une localité de Pennsylvanie, aux États-Unis.
Rivière Volant, un affluent de la rivière Betsiamites, coulant dans Lac-au-Brochet, dans la MRC la Haute-Côte-Nord, dans la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Patronymes 
 Éric Volant, professeur retraité français.
 Jean-Grégoire Volant (1707-1761), capitaine et commandant des gardes suisses du régiment de Karrer basé en Louisiane française.

Télévision 
 Marguerite Volant, mini-série québécoise.